Boldklubben af 1904 eller Boldklubben 1904 har flere betydninger:

 Struer Boldklub af 1904 – en dansk fodboldklub i Struer.
 Boldklubben af 1904 (Nykøbing Falster) – en tidligere dansk fodboldklub i Nykøbing Falster.
 Boldklubben 1904 (1904–1915) – en tidligere dansk fodboldklub, der lod sig indlemme i Aalborg Boldspilklub i 1915.